Loweswater – jezioro w Anglii
 Loweswater – wieś w Anglii